Caraballo – monti delle Filippine

 Francesc Aday Benítez Caraballo – calciatore
 Jorge Caraballo – calciatore
 José Caraballo – calciatore
 Melquíades Álvarez Caraballo – nuotatore
 Nelson Alcides Cabrera Caraballo – calciatore